Сен-Проже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Проже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот